Marciana bezeichnet
 Ulpia Marciana, die Schwester des römischen Kaisers Trajan
 Marciana (Heilige), Märtyrerin um 300 in Nordafrika
 Titularbistum Marciana, eine antike Stadt in Pamphylien 
 Marciana (Toskana), eine italienische Gemeinde auf der Insel Elba,
 die Biblioteca Nazionale Marciana, eine Bibliothek in Venedig
 Marciana, einen Ortsteil der Gemeinde Cascina, Provinz Pisa, Italien
 Marciana Marina, eine italienische Gemeinde auf der Insel Elb, Provinz Livorno in der Toskana.